Contea di Kendall o Kendall County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Kendall (Illinois)
 Contea di Kendall (Texas)